Emma Tusell (née en 1980), une cinéaste espagnole ;
 Javier Tusell (1945 - 2005), un historien espagnol.